Aileu ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Osttimor:

 eine Gemeinde in Osttimor, siehe Aileu (Gemeinde)
 eine Stadt in der Gemeinde Aileu, siehe Aileu
 ein Verwaltungsamt in der Gemeinde Aileu, siehe Aileu (Verwaltungsamt)
 eine Aldeia und ehemaliges Dorf in der Gemeinde Ainaro, siehe Aileu (Mau-Nuno)
 ein Fluss an der Grenze zwischen den Gemeinden Aileu und Ermera, siehe Lóis
 eine Bergkette im Nordwesten Osttimors, siehe Aileu-Kette